Theraphosa este un gen de păianjeni din familia Theraphosidae.

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe

Galerie

Legături externe